Tamaschke ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Tamaschke (1896–1959), deutscher SS-Standartenführer, Lagerdirektor des KZ Lichtenburg und KZ Ravensbrück
 Olaf Tamaschke (1929–2020), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Tamaschke-Axiom